Il doppio maschile  del torneo di tennis Hong Kong Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Chris Dunk e Chris Mayotte che hanno battuto in finale Marty Davis e Brad Drewett 6–4, 7–6

Teste di serie 

 Tim Gullikson /  Bruce Manson (primo turno)
 Terry Moor /  Buster Mottram (primo turno)

 John Austin /  Mike Cahill (semifinali)
 Rod Frawley /  Chris Lewis (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1981